Sports Hall of Fame Suriname, in Paramaribo, Suriname
 Aboriginal and Islander Sports Hall of Fame, in Condobolin, New South Wales, Australië
 Canada's Sports Hall of Fame, in Alberta, Canada
 International Jewish Sports Hall of Fame, in Netanya, Israël